Соревнования по толканию ядра у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 8 и 9 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой мира в толкании ядра являлась Кристина Шваниц из Германии. Она не защищала свой титул в связи с беременностью.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 18,30 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 8 августа 2017 года. В сектор вышли 30 участниц.

Финал 
Основные соревнования в толкании ядра у женщин состоялись 9 августа 2017 года. В отсутствие Валери Адамс и Кристины Шваниц, которые выиграли последние пять чемпионатов мира, уверенную победу одержала китаянка Гун Лицзяо, которая всё это время находилась у них за спиной. Спортсменка из Поднебесной в шестой раз подряд (с 2007 года) участвовала в финале мирового первенства; за предыдущие годы она один раз была серебряным призёром (2015) и дважды — бронзовым (2009, 2013). В Лондоне, в холодную и дождливую погоду, она вышла в лидеры уже после первой попытки и больше никому не позволила поспорить за чемпионство. Гун совершила пять результативных бросков за 19 метров, в то время как все остальные участницы вместе взятые — только три. Одной из них была Анита Мартон, которая до шестого раунда соревнований была за чертой призёров, но благодаря попытке на 19,49 м взобралась на второе место.

Примечания

Ссылки 
 

толкание
Толкание ядра на чемпионатах мира по лёгкой атлетике